Maciejowski peut désigner :

Patronyme 
 Bernard Maciejowski (1548-1608), cardinal polonais
 Michał Maciejowski (1912-1988), pilote de chasse

Autre 
 La Bible de Maciejowski, du 

Homonymie de patronyme